Drusus-kő (Aquincum)
 Drusus-kő (Mainz)